Chuvisco
Orvalho
Rio Sereno

Pessoas
Henrique Sereno Fonseca
Paul Sereno
Sereno Chaise, político brasileiro.

Localidades

Monte Sereno

Desambiguação
Desambiguações de topônimos